Hornheim steht für:

 Hornheim (Kiel), psychiatrische Privatklinik (1845–1905)
 Hornheim, bis 1938 Rontzken, Dorf im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Rączki (Nidzica) im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen